LD puede referirse a: 

 Laserdisc, un formato de almacenamiento.
 ld, comando por Unix.
 Libertad Digital, periódico digital español.

Siglas